Le Fort, är ett efternamn och kan avse:

Léon Clément Le Fort, fransk kirurg
René Le Fort, fransk kirurg
François Le Fort, fransk köpman
Gertrud von Le Fort, tysk författare

Se även
Lefort

Efternamn